Бела Сёкефальви-Надь (; 29 июля 1913, , ныне Клуж-Напока — 21 декабря 1998, ) — венгерский математик. 

Академик АН Венгрии с 1956 (член-корреспондент с 1945); иностранный член РАН (1991; иностранный член АН СССР с 1971). Награждён двумя премиями им. Кошута (1950, 1953),  (1978), Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова АН СССР (1979) и  (1987). Почётный гражданин города Сегеда (1991).

Отец Белы, Дьюла Сёкефальви-Надь, также был известным математиком. Детство Бела провёл в Коложваре (ныне Клуж-Напока) в Трансильвании, переданной Румынии по Трианонскому мирному договору 1920 года; затем вместе с братом жил в Сегеде. Деятельность Сёкефальви-Надя связана с Сегедским университетом, который он окончил в 1936 и в котором получил профессуру в 1948. В 1970 в качестве президента возглавил Сегедский комитет Венгерской АН. Основные труды по теории приближения функций, рядам Фурье и функциональному анализу, в том числе по теории расширения операторов в гильбертовом пространстве. Изданная в 1942 году книга Сёкефальви-Надя по последней проблеме, написанная в соавторстве с румынским математиком Ч. Фояшем, имела значительный успех как в Венгрии, так и за рубежом. На русском языке вышла в переводе советского математика Юрия Шмульяна, автора ряда трудов в области теории операторов.

Библиография 
 Рис Ф., Сёкефальви-Надь Б. Лекции по функциональному анализу / Пер. с фр. Д. А. Василькова; под ред. С. В. Фомина. — М.: Изд-во иностр. лит., 1954. — 499 с. 
 Сёкефальви-Надь Б., Фояш Ч. Гармонический анализ операторов в гильбертовом пространстве / Пер. Ю. Л. Шмульяна. — М.: Мир, 1970. — 432 с.

Примечания 

Математики Венгрии
Математики по алфавиту
Члены Венгерской академии наук
Математики XX века
Иностранные члены АН СССР
Лауреаты премии «Наследие Венгрии»
Почётные граждане Сегеда
Почётные доктора Университета Турку